Debre Libanos puede referirse a los monasterios coptos de:

 Debre Libanos (Eritrea) y
 Debre Libanos (Etiopía).